Het ATP-toernooi van Wenen (officieel de BA-CA-TennisTrophy) van 2007 vond plaats van 7 tot en met 14 oktober in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op hardcourtbanen.

Het toernooi van 2007 trok rond de 57.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Wenen
ATP-toernooi van Wenen